Сезон 2017 года чемпионата мира по ралли — 45-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона состоял из тринадцати этапов, стартовал 19 января в Монако и завершился 19 ноября в Австралии.

Пилоты имели право участвовать в соревнованиях на автомобилях, соответствующих требованиям World Rally Car и Group R. Однако только производители, автомобили которых были подготовлены согласно регламенту 2017 года, набирали очки в зачёт производителей. Категориями поддержки выступили WRC-2, WRC-3 и новообразованная WRC Trophy (просуществовавшая в итоге только один год), а также на отдельных этапах чемпионат мира среди юниоров.

Перед сезоном 2017 года были внесены существенные изменения в технический регламент, направленные на улучшение характеристик автомобилей и предоставление командам большей технической и дизайнерской свободы. Volkswagen покинул чемпионат после четырёхлетнего доминирования (во многом этому поспособствовал так называемый «дизельгейт»). Но зато в мировое первенство вернулась Toyota как полноценная заводская команда, а Citroën после частичного участия в прошлом сезоне вновь выступил на полном расписании.

Себастьен Ожье и Жюльен Инграссия смогли успешно защитить свои титулы несмотря на уход Volkswagen. В конце 2016 года места в командах Hyundai и Citroën были уже заняты и действующим чемпионам было необходимо выбирать между новообразованной Toyota Gazoo Racing WRT и теряющей былые позиции M-Sport World Rally Team. Последняя пообещала, что заводская поддержка Ford будет увеличена и Ожье сделал ставку на эту команду. В итоге Ожье стал первым чемпионом на автомобиле Ford со времен Ари Ватанена в 1981 году.

Вторым в чемпионате в третий раз стал экипаж Тьерри Невилля, но в отличие от двух предыдущих случаев на этот раз бельгиец обладал техникой чемпионского уровня и мог бороться за титул, но четыре финиша вне очковой зоны против одного у Ожье сделали свое дело и он потерял математические шансы уже в предпоследней гонке сезона. По сути Невилль весь сезон был в роли догоняющего, имея при этом потенциально более быструю машину. Уже первые два этапа сезона он закончил на 15 и 13 местах и ему понадобилось более полугода, чтобы догнать француза в генеральной классификации. Но как только Невилль смог сравняться с Ожье по очкам, то он вновь провалил две последующие гонки и практически потерял шансы на титул.

Третьим же в чемпионате стал напарник Ожье по команде M-Sport — эстонец Отт Тянак. Он к моменту старта сезона уже зарекомендовал себя как очень быстрого пилота, но при этом часто попадающего в серьёзные аварии. Чего стоил только утопленный автомобиль на Ралли 2015 года. Но именно в 2017 году Тянак впервые заявил о себе как о гонщике, способном бороться в лидирующей группе. В Италии эстонец смог завоевать свою первую победу. Также своих дебютных побед смогли добиться британец Элфин Эванс (еще один представитель M-Sport) и Эсапекка Лаппи (Toyota), а Юхо Ханнинен впервые побывал на подиуме.

В зачёте производителей команда M-Sport World Rally Team выиграла свой первый титул с 2007 года (правда, тогда она называлась Ford World Rally Team). Hyundai Motorsport занял второе место в общем зачете, на 93 очка позади, а полностью укомплектованная исключительно финскими гонщиками Toyota Gazoo Racing WRT — третье место.

Календарь сезона 

Ралли Корсики было перенесено с октября на апрель, чтобы несколько разбавить гравийные этапы (в 2016 году в середине календаря они шли шесть раз подряд). Включенный в прошлом году, но так и не состоявшийся из-за наводнения, Ралли Китая был уделен из календаря. Но в будущем заявка на проведение может быть подана заново. Также ФИА вынесла предупреждения организаторам Ралли Аргентины и Ралли Польши по поводу безопасности на этих соревнованиях. Ралли Германии и Ралли Швеции поменяли штаб-квартиры.

Команды и пилоты

Переходы пилотов и изменения в составе производителей 
 M-Sport представила новую машину Ford Fiesta WRC, основанную на Fiesta RS WRC и обновленную в соответствии с правилами 2017 года. В команду были приглашены действующие чемпионы мира Себастьен Ожье и Жюльен Инграссия. Также после годичного перерыва были возвращены Отт Тянак и Элфин Эванс. Тянак начал сотрудничество с новым штурманом — Мартином Ярвеойя, который заменил Райго Мёлдера. Также M-Sport возобновила практику продвижения юных пилотов для гостевых выступлений, начиная с Теему Сунинена на Ралли Польши. Кроме того была продолжена работа с клиентскими командами. Правда, теперь все они выступали вне зачёта производителей. DMACK World Rally Team больше не участвовала как клиентская команда, но осталась поставщиком шин и спонсировала участие Элфина Эванса, который выступал на машине в расцветке DMACK.

 Hyundai представила трёхдверный вариант i20, известный как i20 Coupe WRC. Команда уже ранее использовала 3-дверную модель в 2014 и 2015 годах, прежде чем была вынуждена по логистическим причинам принять пятидверную модель в 2016 году. Основными пилотами остались Тьерри Невилль, Хейден Пэддон и Дани Сордо. А Андреас Миккельсен выступал не отдельных этапах вместо Кевина Эббринга. После двенадцати лет сотрудничества со штурманом Джоном Кеннардом новозеландец Хейден Пэддон начал работать с Себастьяном Маршаллом, который ранее был партнером Эббринга.

 Citroen вернулся в моделью C3 WRC. Одновременно с возвращением в зачёт производителей чемпионата мира по ралли Citroën отказался от заводской поддержки команды Citroën C-Elysée WTCC чемпионата мира по кузовным гонкам. Основным пилотом стал британец Крис Мик, а Крейг Брин и Стефан Лефевр делили вторую машину вплоть до Ралли Корсики, когда стала доступна третья машина. Также на нескольких этапах был задействован Андреас Миккельсен. Таким образом, в 2017 году норвежец выступал и за Citroën, и за Hyundai, а также на Škoda Fabia R5 участвовал в категории WRC-2. Перед стартом сезона Андреас надеялся, что ему будет разрешено выступать в частном порядке на новой модели Volkswagen Polo, которая уже была практическа готова, но ФИА отказалась от её омологации.

 Toyota вернулась в чемпионат после восемнадцатилетнего отсутствия с Toyota Yaris WRC. Четырёхкратный чемпион мира Томми Мякинен был назначен руководителем команды. Команда полностью была укомплектована финскими пилотами в составе Яри-Матти Латвалы, Юхо Ханнинена (не выступающего в мировом первенстве с 2014 года) и действующего чемпиона WRC-2 Эсапекки Лаппи.

Изменения в техническом регламенте 
В 2017 году были внесены многочисленные изменения в технический регламент с целью улучшения механического и аэродинамического сцепления с трассой, что должно было также поспособствовать увеличению средней скорости прохождения дистанции. Разработка автомобилей должна была быть завершена к сентябрю 2016 года и представлена на омологацию до 1 ноября. Изменения включали в себя:
 Увеличение мощности двигателей с 300 л. с. до 380 л. с.
 Уменьшение общего веса автомобиля на 25 кг за счет облегчения монокока.
 Увеличение обвесов переднего и заднего бамперов, а также размеров дверных порогов, стоек дверей и неподвижного заднего крыла.
 Были отменены правила, регулирующие задний диффузор и колесные арки. Было разрешено задействовать дополнительные каналы охлаждения для тормозов.
 Впервые с 2010 года был введён активный межосевой дифференциал, а также было разрешено использование электронных дифференциалов.

Изменения в спортивном регламенте 
Система начисления очков в зачёте производителей была изменена: команды могли выставлять от двух до трёх автомобилей на этап, но в зачёт шли только два лучших результата. Также количество баллов, получаемых за Power Stage, было увеличено до пяти.

В очередной раз были пересмотрены правила того, в каком порядке экипажи будут выходить на старт. Организаторы вернулись к правилам 2014 года и теперь пилоты в первый день стартовали согласно положению в чемпионате мира, а в последующие — в обратном порядке. То есть сначала лидеры открывали трассу, а далее — наоборот стартовали в числе последних.

Ход чемпионата

Этапы и призёры 

Примечания
 † — Дистанция ралли была сокращена из-за отмены некоторых спецучастков.

Личный зачёт 

Примечание:
 1 2 3 4 5 — позиция на Power Stage, по итогам которого начисляются бонусные очки (5 — за 1-е место, 4 — за 2-е, 3 — за 3-е и т. д.).

Зачёт производителей

Достижения и статистика 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Достижения и статистика (команды) 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Расположение пилотов по ходу сезона

Примечания

Ссылки 
 www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году
Сезоны WRC